Prioniodidae est une famille éteinte de conodontes.

Genres 
  Bryantodus
  Euprioniodina
  Lonchodina
  Lonchodus
  Multidentodus
  Subprioniodus
  Synprioniodina

Références

Liens externes 
 

Conodontophorida
Famille de conodontes (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1926